Эдуард Васильевич Летенков (,  — , ) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Биография 
В 1965 г. поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета, в 1970 г. — в аспирантуру ЛГУ и успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Политика царского правительства в области печати. 1895—1917 гг.».

С 1973 по 1996 год Эдуард Васильевич работал на факультете журналистики ― в начале на кафедре теории и практики партийно-советской журналистики, затем — на кафедре истории журналистики и кафедре современной периодической печати. В 1989 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук «„Литературная промышленность“ России конца XIX — начала XX века», в которой одним из первых в отечественной историографии применил количественные методы при изучении истории журналистики. В 1980—1983 гг. Эдуард Васильевич исполнял обязанности заместителя декана факультета журналистики, в 1989—1994 гг. ― декана того же факультета.

В 1996 г. Э. В. Летенков был переведен на должность профессора кафедры источниковедения истории России исторического факультета СПбГУ. За 20 лет работы на кафедре он разработал и успешно читал курсы: «Основы литературного мастерства историка», «Банки и базы данных в исторических исследованиях», «Современные методы в научных исследованиях» и др. Под его руководством подготовлено и защищено несколько кандидатских диссертаций.

Эдуард Васильевич более 50 лет посвятил учёбе и работе в Санкт-Петербургском университете. Всегда активно участвовал в общественной жизни университета. Был командиром студенческого строительного отряда, входил в состав профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников ЛГУ, Ученого совета университета и исторического факультета, учебно-методической комиссии Института истории СПбГУ.

Научная деятельность 
В сфере научных интересов ученого находились проблемы источниковедения и истории периодической печати России, история журналистики, вопросы компьютеризации исторических исследований.

Публикации 
Э. В. Летенков — автор более 50 научных публикаций, составитель указателей содержания российских исторических журналов: «Журнал „История СССР“: 1977—1986 гг.» (СПб., 2009), «Журнал „Писчебумажное дело“». 1904—1917″ (СПб., 2010), «„Русская Старина“: систематический указатель содержания. 1903―1917 гг.» (СПб., 2012), и др.

Награды 
В 2006 г. был награждён нагрудным знаком «Почетный работник высшего и профессионального образования Российской Федерации», имел звание «Ветеран труда» (2007 год), награждён медалью «Санкт-Петербургский государственный университет» (2017).

За инициативный и добросовестный труд Эдуард Васильевич Летенков неоднократно получал благодарности от руководства Университета.

Ссылки 
 https://history.spbu.ru/1629-pamyati-professora-spbgu-eduarda-vasilevicha-letenkova.html
 https://wiki.spbu.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

Доктора исторических наук
Умершие в 2019 году
Умершие в Санкт-Петербурге
Историки СССР
Историки России
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета